Lelesz település Szlovákiában, itt van a leleszi premontrei apátság és kolostor 
 Lelesz település Romániában, Hunyad megyében
 Tarnalelesz település Heves megyében